O Campeonato Paulista de Rugby é um conjunto de torneios de rugby union e rugby sevens disputado anualmente por equipes do estado de São Paulo, divididos em diferentes categorias, por idade, sexo, região ou divisões. O campeonato é organizado e executado pela Federação Paulista de Rugby e ligas reconhecidas.

O Campeonato Paulista é o torneio com o maior número de clubes de rugby do Brasil.

Para 2013, na modalidade de XV masculina adulta, uma vez que todos os participantes da Série A fazem parte do Super 10, uma disputa entre o campeão e vice-campeão da Série B e os dois primeiros do campeonato do interior definem o representante paulista na Copa do Brasil.

História 
O Campeonato Paulista de Rugby começou a ser promovido e organizado pelos próprios clubes do estado de São Paulo, desde a década de 1970. Entrando em comum acordo em relação à fórmula de disputa do torneio, sempre fiscalizados sob orientação técnica da União de Rugby do Brasil (URB) que mais tarde se tornaria a Associação Brasileira de Rugby (ABR), atual Confederação Brasileira de Rugby.

No ano de 2006, a Federação Paulista de Rugby começou a promover a competição. Neste mesmo ano foi retomado o Campeonato Paulista de Rugby Série B, sendo que o campeão ascende para principal divisão.

Em 2011 é criada a "Divisão de Acesso", cujo objetivo é ajudar clubes em desenvolvimento, que já possuem estrutura (e disputam torneios) na versão de sevens (7 jogadores por equipe) e buscam poder crescer para disputar as competições de union (15 jogadores por equipe). Desta forma, a divisão de acesso é disputada por equipes com 12 jogadores. Em 2015, tendo em vista o crescimento e fortalecimento das equipes do Acesso, é criada uma nova divisão: a Série D, também chamada de Desenvolvimento. Essa nova divisão conta tanto com times que estão se estruturando - como na antiga proposta do Acesso - bem como conta com equipes B das equipes de outras divisões - predominantemente da Séria A.

Histórico

Categoria Juvenil Masculino

Categoria Infantil Masculino

Clubes que participaram

Subdivisões 
Campeonato Paulista de Rugby Série A
Campeonato Paulista de Rugby Série A E B
Campeonato Paulista de Rugby Série C
Campeonato Paulista de Rugby Série D
Campeonato Paulista de Rugby do Interior
Campeonato Paulista de Rugby Feminino
Campeonato Paulista de Rugby Universitário
  Campeonato Fluminense de Rugby
  Campeonato Paulista

Ver também 
 Super 10
 Copa do Brasil de Rugby
 Brasil Sevens

Ligações externas 
 Página oficial da Federação Paulista de Rugby
 Página oficial da Confederação Brasileira de Rugby